Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Christo van Rensburg 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Brad Gilbert (campione)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Christo van Rensburg (finale)
 Scott Davis (quarti di finale)

 Glenn Layendecker (secondo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Veli Paloheimo (primo turno)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Verizon Tennis Challenge 1990